Esta é a lista de prefeitos do município de Barreiras do Piauí, estado brasileiro do Piauí.

Barreiras do Piauí